Мальва́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на південь від Парижа, 75 км на північний схід від Ліможа, 20 км на північ від Гере.

Історія 

1 січня 2019 року Мальваль і Лінар було об'єднано в новий муніципалітет Лінар-Мальваль.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Мальваль на сайті французького Національного інституту географії 
 Мальваль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Мальваль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Крез